Карл Рудольф Гагенбах (; 4 марта 1801, Базель, Швейцария — 7 июня 1874, там же) — швейцарский церковный историк, богослов, известный представитель так называемого примирительного направления в богословии. Отец Эдуарда Хагенбаха.

Биография 
Родился 4 марта 1801 года в Базеле, где его отец занимался медицинской практикой. Начальное образование получил в школе Песталоцци.

С 1820 по 1823 годы проживал в Бонне и Берлине, где познакомился с воззрениями известных в то время теологов, в том числе Фридриха Шлейермахера. В 1823 году вернулся в Базель, где видную позицию занимал Вильгельм де Ветте. Позднее занимал профессорскую должность.

Скончался 7 июня 1874 года в Базеле.

Труды 
 «Encyklopädie u. Metodologie der theologischen Wissenschaften» (Лейпциг, 1833);
 «Lehrbuch der Dogmengeschichte» (т. 1840);
 «Oekolampad u. Mykonius» (Эльберфельд, 1830);
 «Die theologische Schule Basels u. seine Lehrer von 1460—1849» (Базель, 1860)
 «Vorlesungen über die Kirchengeschichte von den altesten Zeiten bis zum XIX J.».

Кроме богословских сочинений, Г. написал два тома стихотворений. Ср. Staehelin, «К. R. Hagenbach» (Базель, 1878).

Примечания

Литература 
 
 Teichmann, Albert. Die Universität Basel in den fünfzig Jahren seit ihrer Reorganisation im Jahre 1835, Basel 1885.

Ссылки 
 Биография Карла Рудолфа Гагенбаха
 Hagenbach, Karl Rudolf .

Богословы Швейцарии
Почётные доктора Базельского университета